Batu ou l'un de ses composés peut désigner :

Personnalités 
 Batu ou Batou : un prince mongol, petit-fils de Gengis Khan.

Toponymes

Le Batu, une montagne d'Éthiopie.

Batu : une ville de la province de Java oriental ;
 Îles Batu : un archipel dans l'océan Indien au large de Sumatra ;
 Batu Hijau : une mine d'or et de cuivre située sur l'île de Sumbawa ;
 Batu Kapal : une île inhabitée de l'archipel des îles Banda ;
 Batu Tara : une île isolée des Petites îles de la Sonde, dans la mer de Florès.

Batu : une rivière du pays ;
 Les grottes de Batu : un lieu de pèlerinage Tamoul proche de la capitale Kuala-Lumpur ;
 Batu Linanit : un sommet du mont Murud, dans l'État du Sarawak ;
 Batu Pahat : une ville de la côte ouest de l'État de Johor.

Autres 
 Batu belah : une langue austronésienne parlée en Malaisie, dans l'État de Sarawak.
 Batu : une langue tivoïde parlée au Nigeria et au Cameroun